E511 – codice del cloruro di magnesio
 E511 – strada europea